Жепин (, ) — город на западе Польши, на границе с Германией. Город входит в Любушское воеводство, Слубицкий повят и имеет статус градо-сельской гмины. Занимает площадь 11,42 км². Население — 6697 человек (на январь 2011 года).

География 
Жепин расположен на северо-западе любушского воеводства, среди лесов  на реке  Возле южной границы города проходит шоссе Берлин — Познань. Жепин является железнодорожным узлом на пересечений линий Вроцлав — Щецин и Познань — Франкфурт-на-Одере. Сам Франкфурт-на-Одере находится в 20 км западнее города.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Любуского воеводства
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Бывшие немецкие города (Бранденбург)